Соревнования в спринте на 10 км среди мужчин на чемпионате мира 2016 по биатлону в Хольменколлене прошли 5 марта.

Мартен Фуркад второй раз в карьере выиграл спринт на чемпионате мира после 2012 года. Для 42-летнего Уле-Эйнара Бьёрндалена это седьмая в карьере медаль в спринте на чемпионатах мира и первая за семь лет (золото в 2003, 2005, 2007 и 2009 годах и бронза в 2004 и 2008 годах). Сергей Семёнов завоевал вторую в карьере медаль на чемпионатах мира после бронзы в мужской эстафете на чемпионате мира 2011 года.

Медалисты

Результаты

Примечания

Ссылки 
 Результаты на сайте IBU

Чемпионат мира по биатлону 2016